Lusignan Izabella (1216 előtt–1264) ciprusi királyi hercegnő, a Jeruzsálemi Királyság régense, I. Hugó ciprusi király lánya és III. Hugó ciprusi király anyja
Lusignan Izabella (1280 körül–1319) ciprusi királyi hercegnő, III. Hugó ciprusi király lánya és III. Konstantin örmény király nagyanyja
Lusignan Izabella bejrúti úrnő (1296/1300–1340 után) ciprusi királyi hercegnő, IV. Hugó ciprusi király húga, Lusignan Guido bejrúti úr lánya, III. Hugó ciprusi király unokája és Braunschweugi Helvis ciprusi királyné nagyanyja
Lusignan Izabella (1333/35–1387 után) örmény királyi hercegnő, Morea úrnője (deszpinája), II. Konstantin örmény király lánya 
Lusignan Izabella ciprusi királyi hercegnő (1382 előtt–1432 előtt), I. Jakab ciprusi király lánya